Hall puede referirse a:

 Hall un concepto arquitectónico de raíz germánica.
 Efecto Hall, por Edwin Duntey Hall.
 La abreviatura botánica Hall, por William Hall.

Topónimo 
Alemania
 Schwäbisch Hall
Austria
 Hall
Australia
 Hall, Territorio de la Capital Australiana
Estados Unidos
 Hall (Nueva York)
 Condado de Hall (Georgia)

Apellido 
 Edwin Duntey Hall
 William Hall, por quien se utiliza la abreviatura botánica Hall.
 Charles Martin Hall
 Harvey Monroe Hall
 Alfred Daniel Hall
 Scott Hall
 Radclyffe Hall
 Edward T. Hall
 Jeremy Hall
 Jim Hall
 Daryl Hall de Hall & Oates.
 Peter Hall